Hanau peut désigner :

Toponymes 
 Hanau, une ville d'Allemagne (Hesse).
 Bataille de Hanau
 Gare centrale de Hanau
 TSV 1860 Hanau, ancien club
 FC Hanau 93, club allemand de football basé à Hanau
 Église wallonno-néerlandaise de Hanau
 Le Hanau, une ancienne province de la principauté-électorale de Hesse.
 Le Comté de Hanau-Lichtenberg, un territoire du Saint-Empire romain germanique. 
 Le pays de Hanau, une subdivision géographique de la plaine d'Alsace.
 Musée de Bouxwiller et du pays de Hanau.
 Hanau, lieu-dit de Augny.
 Hanau, forêt domaniale située sur le territoire des communes de Bærenthal et de Philipsbourg.

 Étang de Hanau (Moselle)

Patronymes 
 Marthe Hanau
 Amélie-Élisabeth de Hanau-Münzenberg
 Frédéric Casimir de Hanau
 Charlotte de Hanau-Lichtenberg
 Philippe I de Hanau-Lichtenberg
 Philippe II de Hanau-Lichtenberg
 Philippe III de Hanau-Lichtenberg
 Philippe IV de Hanau-Lichtenberg
 Philippe V de Hanau-Lichtenberg
 Philippe Wolfgang de Hanau-Lichtenberg
 Johann Reinhard I de Hanau-Lichtenberg
 Johann Reinhard III de Hanau-Lichtenberg

Homonymie de toponyme